НХЛ в сезоне 1960-1961 — стал 44-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Чикаго Блэкхокс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Драфт НХЛ 1960
 Матч всех звёзд НХЛ 1961
 1960 год в спорте
 1961 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1960 год в хоккее
1961 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1960 году
Спорт в Канаде в 1961 году